Aardrijkskunde
Hawkins (Texas), plaats in de Amerikaanse staat Texas
Hawkins (Wisconsin), plaats in de Amerikaanse staat Wisconsin
Hawkins County, county in de Amerikaanse staat Tennessee

Fictief figuur
D.L. Hawkins, personage uit de Amerikaanse televisieserie Heroes
Jim Hawkins, personage uit het boek Schateiland van Robert Louis Stevenson
Robert Hawkins, personage uit de Amerikaanse televisieserie Jericho

Media
Hawkins (televisieserie), Amerikaanse televisieserie uit 1973-1974

Personen met de achternaam Hawkins
Coleman Hawkins, Amerikaans jazzmuzikant
Curt Hawkins, Amerikaans professioneel worstelaar
Dale Hawkins, Amerikaans zanger en muzikant
Dan Hawkins, Brits gitarist
Nick Hawkins (1965-2005), Brits gitarist
Paul Hawkins, Australisch Formule 1-coureur
Ronnie Hawkins, Amerikaans (Canadees) zanger
Sally Hawkins, Engels actrice
Screamin' Jay Hawkins, Amerikaans zanger
Sophie B. Hawkins, Amerikaans muzikante en kunstenares

Overig
Bewustzijnsschaal van Hawkins, schaal om verschillende niveaus van bewustzijn weer te geven

Zie ook
Stephen Hawking